De Kromme est un nom flamand qui renvoie à un surnom donné à un bossu, une personne courbée.

Le nom peut aussi se décliner:
sans l'article : Kromme
abrégé : de Krom, Krom
avec un c au lieu du k : de Crom, Crom, Cromme, Crommen
avec l'article français le au lieu de de : Lecrom

 variantes:
Lecron, Lecrond, Lecront
Lecrompe, Lacrampe, Lecrompé, Lecrombs
Crome, Cromé, 
Cromps, Crompt, Crump 

 voir aussi : Crombez, Crommelynck
 Mathurin Le Crom (1800-1876), homme politique français 
 Ronan Le Crom (né en 1974), footballeur français 
Patronyme français